Der Name Henniez steht für:
 Henniez VD, eine Gemeinde im Kanton Waadt
 Henniez (Mineralwasser), eine Mineralquelle und das von ihr vertriebene Produkt

Siehe auch:
 Hennies